Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Kobiet 2012 – czwarte mistrzostwa Afryki w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez CAR mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się wraz z turniejem męskim w Rabacie w dniach 29–30 września 2012 roku. Turniej służył również jako kwalifikacja do Pucharu Świata 2013. Areną zmagań był Stade Bourgogne.

Informacje ogólne 
W rozegranym na Stade Bourgogne w marokańskim mieście Rabat turnieju początkowo miało wziąć udział osiem reprezentacji, jednak tuż przed zawodami wycofała się reprezentacja Kamerunu. Siedem pozostałych zespołów walczyło zatem w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na dwie grupy, liczące cztery i trzy zespoły. W rozegranych w drugim dniu zawodów meczach o miejsca stawką były nie tylko medale tej imprezy, ale również jedno miejsce w finałach Pucharu Świata 2013.

Wśród faworytek zawodów wymieniano zawodniczki z Ugandy (uczestniczki PŚ 2009) oraz Kenijki, jednak obie te drużyny w fazie pucharowej zostały pokonane przez triumfatorki turnieju – Tunezyjki – które tym samym zyskały awans na Puchar Świata 2013.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CAR 

Mistrzostwa Afryki w rugby 7
2012 w rugby union
2012 w Afryce
Rugby union w Maroku
Sport w Rabacie